John Paul Jones může být:

jméno osoby
 John Paul Jones (námořní důstojník) (1747–1792) – americký námořní důstojník skotského původu
 John Paul Jones (umělec) (1924–1999) – americký malíř a tiskař
 John Paul Jones (hudebník) (* 1946) – britský hudebník, člen skupiny Led Zeppelin
 John Paul Jones (atlet) (1890–1970) – americký atlet

ostatní
 USS John Paul Jones – několik amerických lodí
 John Paul Jones (film) – americký film
 John Paul Jones Arena – sportovní hala University of Virginia

Rozcestníky - jméno